Ольга Эдуардовна Подойницына (урожд. Ольга Эдуардовна Базер; , Москва) — российский и международный специалист по корпоративным коммуникациям, глава попечительского совета Global Women in PR Russia (GWPR), член совета директоров Российско-Британской торговой палаты, активная сторонница равных прав для женщин в бизнесе и политике. Десять лет была членом совета директоров и управляющим партнёром «ВТБ Капитал», занимала пост старшего вице-президента группы ВТБ.
Инициатор и организатор крупных международных бизнес-мероприятий. До 2017 года занимала первую позицию в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» среди директоров по общественным и корпоративным связям финансового сектора. C 2015 года входит в международный рейтинг ста наиболее влиятельных лидеров в корпоративных коммуникациях по версии журнала The Holmes Report (Holmes Report top-100).

Образование 
В 1985 году окончила МГПИ имени Ленина (специальность — филолог).
В 2000 году окончила РАГС при президенте РФ (специальность — экономист).
В 1996—2018 годах курсы ,  , , US SEC по управлению портфелем и системным основам работы международных финансовых рынков, а также Wharton School of the University of Pennsylvania.

Научная и преподавательская деятельность 
После окончания МГПИ полгода проработала в школе.
 
В 2012 году Ольга Подойницына защитила степень кандидата филологических наук.

На протяжении семи лет Ольга Подойницына в статусе приглашённого профессора читала лекции студентам Дипломатической академии МИД РФ.

Карьера 
В 1995—1997 годах Ольга Подойницына работала консультантом в PriceWaterhouse, в 1997—1999 гг. — консультантом в , в 1999—2000 годах —— на проекте Всемирного банка в Центре развития фондового рынка.

С 2000 по 2008 год Подойницына работала в группе Deutsche Bank. Входила в состав исполнительного комитета Deutsche Bank в России и СНГ, возглавляла направление PR, корпоративные отношения и маркетинг группы в России и СНГ.
С 2003 года занимает позицию вице-президента — руководителя отдела PR, корпоративных отношений и маркетинга ООО «Дойче Банк». В группе Deutsche Bank ею или при её активном участии были реализованы, в том числе, следующие проекты:
 создание департамента корпоративных отношений и маркетинга, интеграция его в глобальную систему коммуникаций и маркетинга группы;
 разработка коммуникативной стратегии и её реализация при покупке и слиянии Deutsche Bank с UFG;
 ребрендинг UFG и обеспечение перехода группы Deutsche Bank в России на единый бренд;
 представительство Deutsche Bank в Консультативном совете по иностранным инвестициям при Правительстве РФ.

В апреле 2008 года Ольга Подойницына вместе с командой топ-менеджеров перешла на работу в группу ВТБ для создания нового бизнеса. Под её руководством и при её участии только что созданное инвестиционное направление ВТБ Инвест было преобразовано и переименовано в ВТБ Капитал. В группе ВТБ Ольга проработала затем 11 лет. Занимала посты руководителя глобального департамента корпоративных отношений и маркетинга, члена правленияа и управляющего директора ВТБ Капитал ВТБ Капитал, старшего вице-президента группы ВТБ. Сыграла важную роль в превращении ВТБ Капитал в мировой бренд, в том числе и став организатором двух крупных бизнес-мероприятий для иностранных инвесторов. В апреле 2019 года Ольга Подойницына покинула группу ВТБ.

Организация бизнес-мероприятий 
Ольга Подойницына стала организатором и одним из инициаторов двух крупнейших международных бизнес-мероприятий (с участием Владимира Путина в качестве сначала главы правительства, а затем — президента России), проводимых ВТБ Капитал — инвестиционного форума «Россия зовёт!» (Москва, Лондон и Нью-Йорк) и деловых завтраков ВТБ Капитал в ходе Всемирного экономического форума (Давос). Оба мероприятия считаются флагманскими по развитию интереса иностранных инвесторов к российским активам.

Эти проекты принесли ВТБ Капитал несколько международных премий: Corporate & Financial Awards (2013, журнал , номинации «Лучшее инвестиционное мероприятие с участием аналитической команды/инвесторов/прессы» и «Лучшая стратегия по коммуникационному взаимодействию с иностранными инвесторами и СМИ») и IPRA Golden World Awards (2013, Международная ассоциация по связям с общественностью, номинация «Лучший организатор мероприятия»), маркетинговая и коммуникационная команда ВТБ Капитал, возглавляемая Ольгой Подойницыной, стала лауреатом премии Corporate & Financial Awards (2014, журнал , номинация Best in-house Corporate and Financial Communications Team), а сама Ольга Подойницына стала первым в России лауреатом премии SABRE.

Общественная деятельность 
В 2006—2008 годах была сопредседателем маркетингового комитета Американской торговой палаты в России.
В 2008—2009 годах возглавляла комитет по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров России.
С 2010 года — член совета директоров Российско-Британской торговой палаты.
В 2011 году Ольга Подойницына вошла в жюри премии Никиты Кириченко в области деловой журналистики, много лет входила также в состав экспертного совета «Премии РБК». В 2021 году вошла в жюри премии «Медиа-менеджер России» и в наблюдательный совет Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Ольга Подойницына — активный борец за права женщин в карьере, в бизнесе и в политике, проводник идей полного равноправия мужчин и женщин, а также женской солидарности. Она является активным членом нескольких женских сообществ (клубов) в России и в мире — Forbes Woman, «PRO Женщин», We Are The City, Women Influence Community. Ольга неоднократно выступала в качестве приглашённого спикера на национальных и международных женских форумах и конгрессах.

Ольга явилась основателем женского сообщества Women’s Internal Network (WIN) в группе ВТБ. Этот проект в 2018 году получил получил премию «Woman who matters».

В 2018 году в России начала работу международная ассоциация женщин-лидеров коммуникационной отрасли Global Women in PR. Ольга Подойницына возглавила её попечительский совет и избирается председателем жюри премии THE IMPACT AWARD, учреждённой ассоциацией для награждения женщин, реализовавших наиболее эффективные проекты в сфере связей с общественностью.

Считает великими личностями Маргарет Тэтчер, Уинстона Черчиля и Дизраэли.

Признание 
Ольга Подойницына является одним из наиболее признанных в мире российских специалистов в маркетинге и коммуникациях.

 2020 — Ольге Подойницыной вручена премия «Медиа-менеджер России» в номинации «За вклад в развитие отрасли».
 C 2015 года Ольга Подойницына входит в международный рейтинг наиболее влиятельных персон в мире коммуникаций The 2020 Influence 100 аналитического издания The Holmes Report (в настоящее время переименовано в PRovoke).
 2014 — международная премия SABRE Award «за выдающиеся профессиональные достижения» (первый лауреат премии из России). Отмечена роль Подойницыной в превращении «ВТБ Капитал» в признанный бренд в международном инвестиционно-банковском сообществе, важной частью которого стали Инвестиционные форумы «Россия зовёт!».
 2014 — премия Ассоциации менеджеров в области менеджмента в номинации «Лучший директор по общественным и корпоративным связям».
 В 2010 году Ольга Подойницына вошла в рейтинг «Топ 1000 российских менеджеров», ежегодно публикуемый газетой «Коммерсантъ» и Ассоциацией российских менеджеров и оставалась в нём восемь лет (до 2017 года). В 2012 году заняла в этом рейтинге первую строчку в раздел «Финансовый сектор» в категории «Рейтинг директоров по общественным и корпоративным связям 2012» и удерживала её шесть лет.
 2009 — премия PROBA Awards (PR-специалист года).
 2006 — премия «Медиа-менеджер России» (PR).

Семья 
Муж — Подойницын Андрей Владимирович (1963 г.р.) — экономист, основатель и руководитель Национальной лиги управляющих (2000—2007), генеральный директор Объединённой финансовой группы (UFG) (2008—2009), автор книги «Азбука поведения».

Дочь — Подойницына Ксения Андреевна (1987 г.р.) — галерист, основатель галереи современного искусства «Галерея 21», руководитель аналитического проекта InArt

Сын — Подойницын Андрей Андреевич (1989 г.р.), работает в американской фармацевтической компании AbbVie в России.

В 2014 году Ольга Подойницына и её сын Андрей Подойницын одновременно вошли в рейтинг «Коммерсантъ Топ-1000» (такие совпадения для родственников в этом рейтинге крайне редки). В разделе «Рейтинг директоров по общественным и корпоративным связям 2014» Андрей Подойницын занял пятую позицию в категории «Профессиональные услуги», а Ольга Подойницына — первую позицию в категории «Финансовый сектор».

Хобби 
Ольга Подойницына любит путешествовать и читает много (бумажных) книг, увлекается йогой.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Биографические справки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Интервью и колонки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Видеоинтервью и телепередачи
 
 , MediaMetrics, 10 сентября 2020
 , World Business Channel, 16 декабря 2015

Кандидаты филологических наук